Тур Шинберга () — шоссейная однодневная велогонка, с 1982 по 2003 год проводившаяся в Швейцарии. С 1999 года входила в гоночный календарь UCI. Несколько раз являлась чемпионатом Швейцарии в групповой гонке: в 1990 году среди юниоров, в 1993 — среди любителей, а в 1997 и 1998 — среди профессионалов.

Призёры

Ссылки 
 Тур Шинберга на FirstCycling 
 Тур Шинберга на Memoire-du-cyclisme
 
 
 

Велогонки в Швейцарии